Mondiali 1938 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1938:

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1938 – 1ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1938 – 7ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1938 – 3ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1938 – 1ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1938 – 41ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1938 – 18ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1938 – 11ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1938 – 12ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1938 – 1ª edizione
Campionato mondiale di pallamano outdoor maschile 1938 – 1ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1938 – 36ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1938 – 37ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1938 – 2ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1938 – 8ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1938 – 15ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1938 – 24ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1938 – 12ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1938 – 6ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1938 – 8ª edizione